Rewe oder REWE steht für:

 Rewe Group (Eigenschreibweise REWE Group), deutscher Handels- und Touristikkonzern
 Rewe (REWE Markt GmbH), Einzelhandelskette der Rewe Group
 Rewe (Devon), Dorf in der Grafschaft Devon, England, Vereinigtes Königreich

REWE steht als Abkürzung für:

 Rechnungswesen (auch RW), Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre

Abkürzung